Sonnenfeld ist

der Familienname folgender Personen:
 Albert Sonnenfeld (* 1934), deutsch-amerikanischer Romanist und Hochschullehrer
 Amanda Sonnenfeld (1868–?), deutsche Schriftstellerin, Pseudonym: Amanda Sonnenfels
 Barry Sonnenfeld (* 1953), US-amerikanischer Kameramann und Filmregisseur
 Felix Sonnenfeld (1910–1993), brasilianischer Verfasser von Schachaufgaben
 Franz von Sonnenfeld (eigentlich Johann Gihr; 1821–1888), Schweizer Schriftsteller
 Herbert Sonnenfeld (1906–1972), deutscher Fotograf
 Jeffrey Sonnenfeld (* 1954), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Kolumnist
 Joseph Chaim Sonnenfeld (1848–1932), Großrabbiner 
 Kurt Sonnenfeld (1893–1938), österreichischer Schriftsteller, Journalist und Kritiker 
 Sonja Sonnenfeld (1912–2010), deutsch-schwedische Schauspielerin und Menschenrechtlerin
 Susanne Sonnenfeld (* 1961), Professorin für Rechtspflege an der HWR Berlin

ein Ortsname:
 Sonnenfeld (Eberfing), Ortsteil der Gemeinde Eberfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern